Scharlachbeere steht für:

 Kermesbeere
 Kermes#Vorkommen und Gewinnung (getrocknetes Schildlausweibchen); siehe Karmin